Пара Леандер Паес / Мартина Навратилова — победители турнира. В полуфинале они переиграли прошлогодних чемпионов Даниэлу Гантухову и Кевина Ульетта.

Посев 

  Жанетта Гусарова /  Максим Мирный (Первый раунд)
  Лиза Реймонд /  Майк Брайан (Второй раунд)
  Елена Лиховцева /  Марк Ноулз (Второй раунд)
  Ренне Стаббс /  Дональд Джонсон (Полуфинал)
  Даниэла Гантухова /  Кевин Улльетт (Полуфинал)
  Кара Блэк /  Уэйн Блэк (Первый раунд)
  Джанет Ли /  Джаред Палмер (Четвертьфинал)
  Рика Фудзивара /  Брайан Макфи (Первый раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые